Żmudź est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Żmudź, une gmina rurale dans le powiat de Chełm
 Żmudź, un village et chef-lieu de cette gmina

en Lituanie
 Żmudź est la forme polonaise du nom Samogitie, région ethnographique de la Lituanie.